Серге́й Бала́ндин:
 Баландин, Сергей Александрович (род. 1982) — российский биатлонист, многократный чемпион мира и Европы.
 
 Баландин, Сергей Николаевич (в монашестве Софроний; род. 1973) — епископ Русской православной церкви.
 Баландин, Сергей Николаевич (1930—2004) — архитектор.
 Баландин, Сергей Степанович (1907—1992) — советский авиаконструктор.